213 est une année du calendrier julien.
 213 est un groupe de rap.
 213 est un nombre.

Homonymie de nombre